Gütner ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Güttner (1909–1945), deutscher Schauspieler und Bildhauer
 Horst-Günther Güttner (1912–1983), deutscher Pathologe
 Tobias Güttner (* 1982), deutscher Eishockeytorwart
 Vittorio Güttner (1869–1935), österreichisch-deutscher Bildhauer, Schauspieler und Indianistiker

Siehe auch:
 Hans A. Guttner (* 1945), deutscher Filmemacher